Awan steht für:

 Awan (Jerewan), ein Distrikt der armenischen Hauptstadt Jerewan
 Awan (Aragazotn), ein Dorf in der armenischen Provinz Aragazotn
 Awan (Elam), eine Dynastie des antiken Reiches Elam
 Awan (Ethnie), eine Volksgruppe in Pakistan und Nordindien

Awan ist der Familienname folgender Personen:
 Elinor Claire Awan, Geburtsname von Elinor Ostrom (1933–2012), US-amerikanische Politologin
 Paul Malong Awan (* 1962), südsudanesischer Politiker und Militär
 Roger Awan-Scully, britischer Politologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Avan
 Awans, Gemeinde in Belgien